Кит Примо́ (; род. 24 ноября 1971, Торонто, Канада) — бывший канадский хоккеист. На драфте Национальной хоккейной лиги был выбран в первом раунде под общим 3 номером клубом «Детройт Ред Уингз».

Примо, начинавший в НХЛ с «Детройт Ред Уингз», затем обменянный в «Хартфорд Уэйлерс», отыграл за «Филадельфию Флайерз» 6 сезонов; в 909 матчах регулярных чемпионатов он забил 266 голов и отдал 353 передачи. Двумя самыми памятными эпизодами своей карьеры Кит называет ледовую драку с родным братом Уэйном Примо и победный гол в пятом овертайме поединка № 4 полуфинала конференции с «Питтсбург Пингвинз».

14 сентября [2006 года, Примо объявил о завершении своей карьеры. 25 октября 2005 года центрфорвард получил удар в голову от российского легионера «Монреаль Канадиенс» Александра Пережогина, после которого так и не смог восстановиться.

Статистика

Ссылки 
 http://sports.espn.go.com/nhl/news/story?id=2587474
 Статистика П. на сайте Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»